Хосе Медина:
 Медина, Хосе Мария (1826—1878) — гондурасский политик.
 Медина, Хосе Мигель (1916—1990) — католический прелат, второй епископ Жужуя.
 Медина, Хосе Рамон (1919—2010) — венесуэльский юрист, писатель, поэт и политик.
 Медина, Хосе Торибио (1852—1930) — чилийский историк, писатель и переводчик, дипломат, библиограф. Член Чилийской академии языка.